La Cage (film) - Frans film uit 1975 van Pierre Granier-Deferre
 La Cage (single) - single van Jean-Michel Jarre